Яловки — деревня в Красноармейской волости Себежского района Псковской области России
 Яловки — деревня в Максютинской волости Себежского района Псковской области России